Pelly peut désigner :

Patronyme
Laurent Pelly (1962-), metteur en scène français
Florence Pelly, actrice française

Toponymes

Pelly, un village de la Saskatchewan
 Pelly Bay, un village du Nunavut
 Pelly Crossing, une localité du Yukon situé à l'intersection de la route Klondike et de la rivière Pelly
 Mont Pelly, une montagne du Nunavut
 Rivière Pelly, un cours d'eau du Yukon

Circonscriptions 
 Pelly, ancienne circonscription provinciale saskatchewanaise
 Pelly-Nisutlin, circonscription électorale territoriale du Yukon
 Canora-Pelly, ancienne circonscription provinciale saskatchewanaise

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme